Il termine chiesa di San Flaviano è riferibile a differenti edifici di culto:

 Duomo di San Flaviano a  Giulianova in provincia di Teramo
 Concattedrale di San Flaviano a Recanati in provincia di Macerata

 Chiesa di San Flaviano all'Aquila
 Chiesa di San Flaviano a Montefiascone in provincia di Viterbo
 Chiesa di San Flaviano a Tavolero (frazione di Rocca Santa Maria in provincia di Teramo)